Monaural ou mono — sistema de gravação e reprodução onde todo o som é transmitido por meio de um único canal
 Mono — designação comum aos macacos em geral e, em particular, aos primatas antropoides
 Mono (projeto) — plataforma open-source de desenvolvimento similar à .Net da Microsoft

Música 
 Mono Band — trabalho solo de Noel Hogan, guitarrista da banda irlandesa The Cranberries
 Mono (banda) — duo de trip hop e pop britânico
 Mono (banda japonesa) — banda japonesa de rock instrumental e post-rock
 Mono (mixtape) — Mixtape/álbum do rapper RM, integrante do grupo masculino sul-coreano BTS

Geografia 
 Condado de Mono
 Lago Mono — lago da Califórnia
 Mono (departamento)

Animal 
Mono - nome comum dado para vários peixes da família Monodactylidae
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música